Wemyss ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Wemyss-Charteris, 9. Earl of Wemyss (1796–1883), schottischer Peer
 James Wemyss, 5. Earl of Wemyss (1699–1756), britischer Peer
 Nigel Dennis Wemyss-Gordon (1913–1981), britischer Film- und Theaterschauspieler, sowie Filmregisseur, siehe Nigel Patrick
 Rosslyn Wemyss, 1. Baron Wester Wemyss (1864–1933), britischer Admiral der Flotte, Erster Seelord (1917–1919)
 Yuan Wemyss (* 1976), schottischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 David Charteris, 12. Earl of Wemyss (1912–2008), britischer Peer
 Port Wemyss
 Wemyss Bay
 Wemyss Caves